Хлебаево — название населённых пунктов в России:

 Хлебаево — деревня в Абакановском сельском поселении Череповецкого района Вологодской области.
 Хлебаево — деревня в Ягановском сельском поселении Череповецкого района Вологодской области.